Вёлер — немецкая фамилия. Известные носители:
 Вёлер, Отто (1894—1987) — немецкий офицер, генерал пехоты.
 Вёлер, Фридрих (1800—1882) — немецкий химик.

Топонимы:
 Велер — кратер на видимой стороне Луны.

См. также